Великолу́кский уе́зд () — административная единица Псковской губернии Российской империи. Уездным городом являлись Великие Луки. По площади занимал 4800,4 км² (4216,5 кв. вёрст).

Население 
В конце XVII — начале XVIII века по Великолукскому уезду (по группам). Крестьяне светских феодалов: 3726 дворов, 15858 людей (1678 г.); 47665 людей (1719 г.). Крестьяне духовенства: 124 дворов, 453 людей (1678 г.); 1752 людей (1719 г.). Дворцовые крестьяне: — (1678 г.); — (1719 г.). Итого крестьян: 3850 дворов, 16311 людей (1678 г.); 49417 людей (1719 г.).

Численность сельского уездного населения (человек): 1747 г. (II ревизия) ~ 71322; 1766 г. (III ревизия) ~ 84268; 1831 г. — 73161; 1858 г. — 74248; 1877 г. — 101074; 1897 г. — 123779; 1913 г. ~ 149 тыс.; 1926 г. — 220192.

Известные жители

История 
В древности территория будущего Великолукского уезда входила в состав Новгородской земли. В связи со своим приграничным положением Великие Луки и близлежащие земли часто становились ареной противостояния Великого княжества Московского и Великого княжества Литовского.

Великолукская земля в начале XVI века: «Да в Новогородской ж земле даю ему… город Луки Великие с волостьми, и с погосты, и со всеми пошлинами, да Лутцкие ж волости, Пуповичи, Вяз, Чяспла, Коротаи, Дубно, Комша»; «Сыну жь моему Ивану даю город Луки Великия… А Луцкия волости: Березу, Невль, Усвои, Ловце, Веснеболого, и с ыными волостьми, и с селы, и со всеми пошлинами, как было при мне».

Состав уезда в начале XVII века 
По писцово-переписным книгам 1625—1627 гг. Станы: 1) Михайловский; 2) Дунянский; 3) Надбинский; 4) Локновоцкий; 5) Миритиницкий; 6) Хрянский; 7) Раменский; 8) Горожанский; 9) Горецкий; 10) Бологоцкий; 11) Селецкий; 12) Никольский; 13) Спасский; 14) Словуский; 15) Липицкий. Волости: 16) Плавецкая; 17) Озерецкая; 18) Жижецкая.

В составе Российской империи 
В 1708 году город Великие Луки был причислен к Ингерманландской губернии. В 1777 году сделан уездным городом Псковского наместничества (с 1796 — Псковской губернии). Главным занятием жителей узда являлось хлебопашество.

Состав уезда 

По состоянию на 1914 год в состав Великолукского уезда Псковской губернии входило 17 волостей:
 Бологовская волость (центр — с. Кобылик),
 Богородицкая волость (центр — с. Брюхны),
 Вязовская волость (центр — с. Скоково),
 Горицкая волость (центр — с. Антипово),
 Дроздовская волость (центр — с. Федоровское),
 Дунянская волость (центр — с. Прискуха),
 Загарская волость (центр — с. Загорье),
 Липецкая волость (центр — с. Липец),
 Лосевская волость (центр — с. Лосево),
 Максимовская волость (центр — с. Мелихово),
 Медведовская волость (центр — с. Ретично),
 Миритиницкая волость (центр — с. Миритиница),
 Михайловская волость (центр — с. Михайловский Погост),
 Новская волость (центр — с. Лосичино),
 Овсищская волость (центр — с. Петровское),
 Серебряницкая волость (центр — с. Кузнец.-Шпак),
 Спасо-Никольская волость (центр — с. Золотково).

При советской власти 
По состоянию на 1922 год в уезде сохранялось прежнее количество волостей: 1) Бологовская, 2) Богородицкая, 3) Вязовская, 4) Горицкая, 5) Дроздовская, 6) Дунянская, 7) Загарская, 8) Липецкая, 9) Лосевская, 10) Максимовская, 11) Медведовская, 12) Миритиницкая, 13) Михайловская, 14) Новская, 15) Овсищская, 16) Серебряницкая, 17) Спасо-Никольская.

В состав Великолукского уезда Псковской губернии РСФСР периода 1924 — 1927 годов, входили 8 укрупнённых волостей:
 Зиновьевская волость (центр — г. Великие Луки)
 Калининская волость (центр — c. Купуй)
 Куньинская волость (центр — ст. Кунья)
 Локнянская волость(центр — пос. Локня)
 Лосевская волость (центр — ст. Лосево)
 Насвинская волость (центр — пос. Насва)
 Новосокольническая волость (центр — г. Новосокольники)
 Рыковская волость (центр — c. Скоково)

Декретом ВЦИК от 10 апреля 1924 года в уезд переданы Копылковская волость Опочецкого уезда, Рыкшинская, Сокольницкая, Урицкая волости Невельского уезда, Встеселовская, Клинская, Ломовская, Сиверстская волости Торопецкого уезда (включена в передаваемую из Невельского уезда Урицкую волость), Локонская волость Холмского уезда. Рыкшинская волость вошла в состав Копылковской, образованы 9 укрупненных волостей: Зиновьевская, Калининская, Копылковская, Куньинская, Локнянская, Лосевская, Насвинская, Новосокольническая, Рыковская.

Во изменение Декрета ВЦИК от 10 апреля 1924 года Декретом ВЦИК от 6 июня 1925 года Сиверстская волость включена в состав Калининской, Урицкая волость оставлена в составе Невельского уезда, часть селений Маёвской волости Невельского уезда присоединены к Новосокольнической волости Великолукского уезда, Копылковская волость передана в Пустошкинскую волость Себежского уезда (Рыкшинская волость возвращена в Маёвскую волость Невельского уезда).

Постановлением президиума ВЦИК от 1 августа 1927 года территория Великолукского уезда вместе с рядом других уездов вошла в состав Великолукского округа Ленинградской области (к которой тогда относилась упразднённая Псковская губерния).

Современное положение 
На данный момент историческая территория Великолукского уезда частично входит в состав Великолукского района Псковской области, а также Локнянского, Новосокольнического, Куньинского.

Географическое положение 
По состоянию на начало XX века Великолукский уезд располагался в южной части Псковской губернии и граничил с Холмским уездом на севере, Торопецким уездом на востоке, Новоржевским уездом на северо-западе, Опоческим уездом на юго-западе и Витебской губернией на юге.

Примечания

Литература 
 Административно-территориальное деление Псковской области (1917—2000 гг.): Справочник, в 2 кн. — 2-изд. — Псков, 2002. — Кн. 1. 464 с. (Раздел 1: Великолукский уезд, стр. 21)

Ссылки 
 Старые карты Великолукского уезда

История Великих Лук
Великолукский район